Balena oder Baleña ist der Familienname folgender Personen:
 Charlie Baleña (* 1972), philippinischer Boxer
 Draga Balena (* 1947), österreichische Komponistin und Sängerin

Siehe auch:
 Ballena